, (родилась 17 октября 1929) японская актриса, в некоторых фильмах также известная как Кумико Мокусё, настоящее имя Кумико Кисё.

Маюри родилась в Токио. Окончила токийскую школу для девочек, после чего стала работать на Toho. В 1947 году состоялся ее дебют в кино. Кинокарьера актрисы была довольно насыщенной: с 1947 по 1959 год она снялась в тридцати четырех фильмах. В 1955 Маюри вступила в брак с бывшим военным армии США, но вскоре развелась. Однако в 1959 году актриса закончила свою кино карьеру, лишь иногда появляясь в короткометражках.

Избранная фильмография 
 "Весна пробуждается" (1947) — Ханаэ Такемура
 "Пьяный ангел" (1948) — Дочь продавца цветочного магазина
 "Жалаба на поведение профессора Исинаки" (1950)
 "Город гнева" (1950) — Кумико Миябэ
 "Белый зверь" (1950)
 "Любовь в стакане воды" (1953) — Тосико Сиимура
 "Юность Дзенигаты Хэйдзи " (1953)
 "Это произошло в Токио" (1955) — Канако
 "Плывут облака" (1955) — номия
 "Ґодзілла снова нападает" (1955) — Ясуко Иноуэ
 "Счастливые паломники" (1958) — Офуку
 "Wakai koibitotachi" (1959) — Масако Симидзу

Примечания

Ссылки 
 Маюри Мокусё на сайте Japanese Movie Database.
 Маюри Мокуёс на сайте IMDB.

Актрисы Японии
Актёры XX века